Die Wasserball-Europameisterschaft 2016 wurde vom 10. Januar bis zum 23. Januar in Belgrad (Serbien) ausgetragen. Als Spielstätte wurde die Beoarena mit einem mobilen Becken in eine Schwimmhalle umgebaut, die für das Turnier 12.000 Zuschauern Platz bot.
 
Bei den Männern spielten 16, bei den Damen 12 Teams um den Europameistertitel. Das Turnier der Männer gewann das serbische Nationalteam. Der Titel beim Frauenturnier ging an die ungarische Auswahl.

Turnier der Männer

Modus 
Die 16 teilnehmenden Nationen wurden in vier Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt. In der Gruppe wurden lediglich untereinander die Platzierungen ausgespielt, da alle Teams in die nächste Runde einzogen. Im 1/16-Finale spielten dann jeweils der Gruppenerste gegen den Gruppenvierten und der Gruppenzweite gegen den Gruppendritten aus der kreuzenden Gruppe. Es kreuzten sich die Gruppen A mit B sowie C mit D. Ab hier geht es im K.-o.-System bis zum Finale.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale

Viertelfinale

Spiele um die Plätze 1–8

Spiele um die Plätze 9–16

Halbfinale

Spiele um die Plätze 1–4

Spiele um die Plätze 5–8

Spiele um die Plätze 9–12

Spiele um die Plätze 13–16

Finalrunde

Finale

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 15

Endergebnis

Turnier der Damen

Modus 

Die 12 teilnehmenden Nationen wurden in zwei Gruppen zu je 6 Mannschaften eingeteilt. Aus beiden Gruppen qualifizierten sich die vier Erstplatzierten zur Endrunde um Platz 1–8, die im K.-o.-System über Kreuz ausgetragen wird. Die zwei Gruppenletzten spielen untereinander die Plätze 9–12 aus.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Viertelfinale

Spiele um Plätze 1–8

Halbfinale

Spiele um Plätze 1–4

Spiele um Plätze 5–8

Finalrunde

Finale

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11

Endergebnis

Weblinks 

 Offizielle Website
 Website des Europäischen Schwimmverbandes

2016
Sportveranstaltung 2016
Wasserball (Serbien)
Sportveranstaltung in Belgrad